

Таллапуса — місто, штат Джорджія
 Таллапуса — місто, штат Міссурі